Burges puede referirse a:
Burgués
Norman Alan Burges
William Burges
Braulio Foz y Burges
Burges, una variante menos común del apellido Burgess.